Sróf Szabó Zoltán (Gyöngyös, 1956. április 28. –) magyar autóversenyző, versenyautó konstruktőr és gyártó.

Fiatal korától kezdve nagyon vonzódott az technikai dolgokhoz és már tinédzser korában is több műszaki újítása volt. Emiatt kapta egy műszaki tanárától a Sróf becenevet, amely később védjegyévé vált és a cégneve is lett.

1981-ben kezdett el versenyezni egy Trabanttal. Versenyautóit saját maga készítette fel, ami legalább olyan fontos volt számára, mint maga a versenyzés.

1982-ben szlalom abszolút magyar bajnok lett és a rali alapjául szolgáló pontszerző túraversenyeken is az első helyen végzett. 1985-ben és 1986-ban a 700 cm³ kategóriában hegyi magyar bajnokságot nyert.

1987-re megépítette első saját tervezésű autóját a SROF Forma Eastert, amivel a Magyar Válogatottnak is eredményes tagja volt. 

Ebben az időben került baráti kapcsolatba az Európa-szerte ismert osztrák hegyi versenyző Walter Pedrazzával, akinek a műhelyében sikeres munkatársként segédkezett a PRC sportkocsik építésében.

1992-ben megalapította saját cégét a Srofauto Kft-t, ami a Pedrazza Motorsport részére tervezte és építette a PRC-S márkanevű, nyitott kétüléses sportkocsik vázát, karosszériáját és futóművét. 

1995-ben és 1996-ban az Autós Gyorsasági Bajnokság a CN kategóriában Magyar Bajnok lett egy PRC-S1 Alfa Romeo 3000 sportkocsival.

2000-ben befejezte versenyzői pályafutását és azóta csak a versenyautók tervezésével és építésével foglalkozik. 

Konstruktőri és autóépítői munkássága folyamán, részben, vagy egészben eddig összesen 93 db versenyautót épített.

Versenyzői eredmények 

Versenyek száma 					 105 

Futam győzelmek száma 	 		  40

Dobogós helyezések száma 			  73

Éves bajnokság abszolút bajnok 		    1

Éves bajnokság kategória bajnok 		    5

Éves bajnokság kategória 2. helyezés 		    3

Éves bajnokság kategória 3. helyezés 		    3

Éves csapatbajnok 					    3

Megépített versenyautók 
 

Sróf - Trabant 1981-01 − Gruppe 1/B − 1 db

Sróf - Trabant 1983-02 − Gruppe  − 1 db

Sróf - Trabant 1984-03 − Gruppe 2 − 1 db

Sróf - Trabant 1984-04 − A csoport − 1 db

Sróf Forma Easter 1987-05 − E csoport − 1 db

Sróf Forma Easter 1988-06 − E csoport − 1 db

Sróf Forma Mundial 1989-07 − E csoport − 2 db

PRC – S1 − C csoport − 7 db

PRC – S2 − C csoport − 5 db

PRC – S E-kart − Elektromos Gokart  − 10 db

PRC – S3 Opel − C csoport −  22 db

Sróf – Yamaha − gyorsasági robogó − 1 db

PRC – S4 − C csoport −  22 db

CRS – S5 − E2SC csoport −  db

PRC – S5  − E2SC csoport − 3 db

PRC WPR – S5 − E2SC csoport − 10 db

PRC FPR – S5 − E2SC csoport − 2 db

Sróf – S6 − E2SC csoport −  2 db

Összesen −  93 db

Jegyzetek 

http://www.srofauto.hu/

1956-ban született személyek
Élő személyek
Magyar autóversenyzők